Peter David Edstrom (1873-1938), sculpteur suédo-américain ;
 Ralf Edström (1952- ), footballeur suédois ;
 Sigfrid Edström (1870-1964), athlète suédois ; 
 Sonja Edström (1930-2020), fondeuse suédoise.

Homonymie de patronyme